Джеси Адам Айзенбърг () (роден на 5 октомври 1983 г.) е американски актьор, номиниран за „Сателит“, „Златен глобус“, „Оскар“ и две награди на „БАФТА“. Известен е с ролите си на Кълъмбъс в „Zombieland“ и на Марк Зукърбърг в „Социалната мрежа“.

Личен живот 
От 2002 до 2012 се среща с Анна Страут. Разделят се за няколко години, но пак се събират и се женят през 2017 г. Същата година се ражда и синът им.

Частична филмография 
 2002 – „Императорски клуб“
 2004 – „Селото“
 2005 – „Китът и сепията“
 2007 – „Ловът на Хънт“
 2009 – „Zombieland“
 2009 – „Щуротии в лунапарка“
 2010 – „Социалната мрежа“
 2011 – „Рио“
 2012 – „На Рим с любов“
 2013 – „Зрителна измама“
 2014 – „Рио 2“
 2015 – „По-шумно от бомби“
 2015 – „Ултра напушен агент“
 2016 – „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“
 2016 – „Зрителна измама 2“
 2017 – „Лигата на справедливостта“

Източници

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Родени в Ню Йорк